Amerikai Egyesült Államok
 Sherman, település Connecticut államában
 Sherman, település Illinois államában
 Sherman, település Texas államában
 Sherman, kísértetváros Wyoming államában
egyéb
 William Tecumseh Sherman tábornok
 Sherman tábornok fája, a Föld legnagyobb fája Kaliforniában
 M4 Sherman harckocsi